Mjögsiglandi es un apodo masculino de origen escandinavo, muy popular en la Era vikinga, que significa «gran navegante». Puede referirse a:

 Þrándur mjögsiglandi Bjarnarson
 Þórður mjögsiglandi Björnsson
 Steinn mjögsiglandi Vígbjóðsson